Níkaia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Níkaia (kommunhuvudort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Níkaia (kommunhuvudort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar